The Wicker Man pode se referir a:

 The Wicker Man (1973) - filme britânico de terror de 1973
 The Wicker Man (2006) - remake de 2006 do filme homônimo de 1973
 "The Wicker Man" (canção) - single da banda britânica de heavy metal Iron Maiden

Desambiguação